{{Ficha de equipo de fútbol
|Nombre = Juventus Next Gen
|Nombre Completo = Juventus Football Club Next Gen
|Imagen principal = Juventus FC 2017 icon (black).svg
|Apodo(s) = La Vecchia Signora (La Vieja Señora),La Fidanzata d'Italia (La Novia de Italia),Le Zebre (Las Cebras),I Bianconeri (Los Blanquinegros).
|Fundación = 
|Estadio = Giuseppe Moccagatta
|Ubicación = Alessandria, Italia
|Capacidad = 5926 espectadores.
|Inauguración = 1929
|Propietario =  Familia Agnelli(a través de Exor S.p.A.)
|Presidente =  Gianluca Ferrero
|Entrenador =  Massimo Brambilla
|Liga =  Serie C (Grupo A)
|Temporada = 2021-22
|posición = 8º
|Copa =  Copa Italia Serie C
|temporada2 = 2021-22
|posición2 = Octavos de final|títulos2 =  1
|último2 = 2019-20
|web = https://www.juventus.com/en/teams/under-23/
|pattern_la1 = _juventus2223h|pattern_b1  = _juventus2223h|pattern_ra1 = _juventus2223h|pattern_sh1 = _juventus2223h|pattern_so1 = _juventus2223h
|leftarm1  = FFFFFF|body1     = FFFFFF|rightarm1 = FFFFFF|shorts1   = FFFFFF|socks1    = FFFFFF
|pattern_la2 = _juventus2223a|pattern_b2  = _juventus2223a|pattern_ra2 = _juventus2223a|pattern_sh2 = _arg22h|pattern_so2 = _3_stripes_white
|leftarm2  = 191919|body2     = 191919|rightarm2 = 191919|shorts2   = 191919|socks2    = 191919
|pattern_la3 = _juventus2223T|pattern_b3  = _juventus2223T|pattern_ra3 = _juventus2223T|pattern_sh3 = _juventus2223T|pattern_so3 = _juventus2223T
|leftarm3  = 000FFF|body3     = 000FFF|rightarm3 = 000FFF|shorts3   = 000FFF|socks3    = 000FFF}}
La Juventus Next Gen (oficialmente «Juventus Football Club Next Gen.», del latín iuventūs, español juventud'', AFI: juˈvɛntus), coloquialmente conocida como Juventus Sub-23 es el segundo equipo de la Juventus, club de fútbol italiano con sede en la ciudad de Turín. Juega en la Serie C, la tercera división de la liga italiana.

Fundado en 2018, el primero de su tipo en actividad en el país desde 1976 (año de la abolición del Campeonato De Martino), es uno de los dos equipos masculinos que representan a la Juventus en el ámbito profesional —aunque está sujeto a límites tanto de edad como en el ámbito estrictamente deportivo-empresarial— así como, en general, el segundo en orden jerárquico dentro del club, sucediendo al primer equipo y precediendo al equipo sub-19 perteneciente al sector juvenil.

Historia 
El equipo fue fundado el 3 de agosto de 2018 tras la reintroducción de los equipos de reserva en el fútbol italiano, y se inscribió, según las disposiciones federales, en el campeonato de Serie C. es uno de los dos equipos masculinos que representan a la Juventus en el ámbito profesional Tras mantener la categoría en su año de debut, en los siguientes campeonatos la Juventus Sub-23 se asentó en la tercera división y alcanzó varias veces la clasificación para los play-offs; además en 2020, en su segunda temporada de actividad, el equipo dirigido por Fabio Pecchia y capitaneado por Raffaele Alcibiade ganó la Copa Italia Serie C, primera vez en la historia de la competición que obtiene el título un segundo equipo.

Uniforme 
Uniforme titular: Camiseta compuesta por franjas verticales en colores alternados blancos y negros con el cuello y el borde de las mangas de color negro, pantaloneta blanca con franjas verticales blancas y negras a cada lado y calcetines blancos con franjas horizontales blancas y negras.
Uniforme alternativo: Camiseta negra con el cuello y el borde de las mangas de color rosado, pantaloneta negra con franjas verticales negras y rosadas a cada lado y calcetines negros con franjas horizontales blancas y negras.
Tercer uniforme: Camiseta amarilla con el cuello y el borde de las mangas de color azul, pantaloneta azul con franjas verticales azules y amarillas a cada lado y calcetines azules con franjas horizontales azules y amarillas.

Infraestructura

Estadio 

La Juventus de Turín "B" juega sus partidos de local en el Estadio Giuseppe Moccagatta de Alessandria, que comparte con el U. S.  Alessandria.

Centro de entrenamiento 
Los entrenamientos se realizan en el Juventus Training Center de Vinovo; en segundo lugar, la Juventus Sub-23 también comparte a veces el Juventus Training Center de Turín, con el primer equipo bianconero.

Jugadores

Plantilla y cuerpo técnico 2022-23

Entrenadores 

  Mauro Zironelli (2018-2019)
  Fabio Pecchia (2019-2020)
  Andrea Pirlo (2020)
  Lamberto Zauli (2020-2022)
  Massimo Brambilla (2022-presente)

Palmarés

Torneos nacionales

Notas

Referencias

Enlaces externos 
Sitio web oficial

Equipos de la Serie C (Italia)
Equipos de fútbol fundados en 2018
Equipos de fútbol filiales de Italia
Juventus Football Club